Velika nagrada vzhodnih ZDA 1984 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 24. junija 1984.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 63
| 1:55:41,842
| 1
| 9
|-
! 2
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 63
| + 32,638 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 2
|  Teo Fabi
| Brabham-BMW
| 63
| + 1:26,528
| 23
| 4
|-
! 4
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 63
| + 1:55,258
| 2
| 3
|-
! 5
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 62
| +1 krog
| 19
| 2
|-
! DSQ
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
| 63
| Diskvalifikacija
| 11
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 49
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 47
| Turbo
| 21
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 40
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! DSQ
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 33
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 33
| Prenos
| 9
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 33
| Zavore
| 20
|  
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 33
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 27
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 27
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 24
| Pregrevanje
| 12
|  
|-
! Ods
| 20
|  Johnny Cecotto
| Toleman-Hart
| 23
| Sklopka
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 21
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 19
|  Ayrton Senna
| Toleman-Hart
| 21
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 20
| Zavrten
| 25
|  
|-
! Ods
| 25
|  François Hesnault
| Ligier-Renault
| 3
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 3
| Trčenje
| 26
|  
|-
! Ods
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 2
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jonathan Palmer
| RAM-Hart
| 2
| Pnevmatika
| 24
|  
|-
! Ods
| 14
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 0
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-BMW
| 0
| Trčenje
| 22
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Huub Rothengatter
| Spirit-Ford
|  
|  
| 0
|  
|}

Formula 1 sezona 1984
1984
Šport v Detroitu